Oscar Wester ist der Name folgender Personen:

* Oscar Wester (Eishockeyspieler) (1913–??), schwedischer Eishockeyspieler 
 Oscar Wester (Freestyle-Skier) (* 1995), schwedischer Freestyle-Skier